Indian Brook bezeichnet zahlreiche meist kleinere Fließgewässer

in Kanada (insgesamt 24):
 Indian Brook (Halls Bay), auf Neufundland
 Indian Brook (St. Anns Bay), auf Cape-Breton-Island in Nova Scotia

in den Vereinigten Staaten (insgesamt 24)

Indian Brook bezeichnet außerdem:

 Indian Brook (Nova Scotia), Unincorporated place in Nova Scotia

Siehe auch:
 Indian Brook 14, Indianerreservat in Nova Scotia